Јангсвил има више значења:
 Јангсвил (Нови Мексико)
 Јангсвил (Луизијана)
 Јангсвил (Пенсилванија)
 Јангсвил (Северна Каролина)